Il doppio del torneo di tennis Oporto Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Jairo Velasco, Jr. che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Stephen Noteboom 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)
 Cristian Brandi /  Stephen Noteboom (finale)

 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (quarti di finale)
 Joan Balcells /  Martín Rodríguez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1998